

Leggi
Legge Mattarella  – riforma della legge elettorale della Repubblica italiana del 1993, anche conosciuta come Mattarellum

Persone 
Bernardo Mattarella (1905-1971) – politico italiano, padre di Piersanti e Sergio
Piersanti Mattarella (1935-1980) – politico italiano, figlio di Bernardo e fratello di Sergio, Presidente della Regione Sicilia
Sergio Mattarella (1941) – politico e giurista italiano, figlio di Bernardo e fratello di Piersanti, 12º presidente della Repubblica Italiana 
Laura Mattarella (1968) – giurista italiana, figlia di Sergio

Altro 
 Mattarella – rilievo situato a sud di Domodossola, dal 1657 sito del Sacro Monte Calvario di Domodossola
 Castello di Mattarella – fortificazione medievale costruita sulla collina omonima, distrutta dalla Vecchia Confederazione nel 1415

Pagine correlate
Mattarelli